El VII Campionat del món d'escacs femení va tenir lloc durant l'Olimpíada d'escacs de 1939 a Buenos Aires.

Sonja Graf va viatjar a Buenos Aires per jugar amb l'equip alemany a la VIIIa olimpíada, però com a resultat de les seves diferències públiques amb el govern de Hitler, fou exclosa de la llista de participants alemanys, i va prendre l'opció de jugar el torneig femení sobta bandera internacional. Graf i Paulette Schwartzmann, conjuntament amb un gran nombre de jugadors masculins, varen triar de quedar-se a Sud-amèrica, ja que la Segona Guerra Mundial va esclatar durant el torneig.

Degut a l'esclat de la guerra, el campionat del món femení no es va poder celebrar durant els següents deu anys. Mentrestant, Menchik va morir a Anglaterra el 1944 en un atac aeri alemany, de manera que el següent campionat el 1949-50 havia de determinar una nova campiona.

Els resultats finals foren els següents:

{| class=wikitable
! !! Jugadora !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! Punts
|- bgcolor="#ccffcc"
| bgcolor="gold"|1 ||  || - || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 18
|-
| bgcolor="silver"|2 ||  || 0 || - || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 16
|-
| bgcolor="cc9966"|3 ||  || 0 || 1 || - || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 15½
|-
| 4 ||  || 0 || 0 || 1 || - || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 15
|-
| 5 ||  || 0 || 1 || 0 || 0 || - || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 14
|-
| 6 ||  Milda Lauberte (Letònia) || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || - || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 12
|-
| 7 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 11
|-
| 8 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || - || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 11
|-
| 9 ||  Blažena Janečková (Bohèmia i Moràvia) || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || - || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 9
|-
| 10 ||  || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || - || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 9
|-
| 11 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || - || ½ || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || 8½
|-
| 12 ||  || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || - || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 8
|-
| 13 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || - || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 7½
|-
| 14 ||  Salome Reischer (Palestina) || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || - || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 7
|-
| 15 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || - || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 7
|-
| 16 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 0 || 0 || 0 || - || 1 || 1 || ½ || ½ || 7
|-
| 17 ||  || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || - || 0 || ½ || 1 || 6
|-
| 18 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || - || ½ || 1 || 3½
|-
| 19 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || - || 0 || 3
|-
| 20 ||  Anabelle Lougheed (Canadà) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || - || 2
|}

Referències 

1939
Escacs
Competicions d'escacs a l'Argentina
1939